Станом на вересень 2019 року в Чорткові діє 11 церков та молитовних домів різних конфесій: 5 греко-католицьких, 3 православних, 1 римо-католицький і 2 юдейських.

Нині діючі храми

Римо-католицькі

Греко-католицькі храми

Православні — ПЦУ

Юдейські молитовні будинки 

ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ Чортків#Релігія

Примітки

Джерела

Література 
 Маньовська В. Захоплює, приваблює, дивує // Вільне життя плюс. — 2018. — №14 (16 лютого). — С. 8. — (Мандри у давнину). 

Культові споруди Чорткова
Культові споруди за містом України